Eerste divisie (1976/1977) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1976/1977.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
1976 w Holandii
1977 w Holandii